Guarro kan som auktorsförkortning betyda:

 J. Guarro
 Josep Guarro Artigas

Robotskapade auktorsförkortningar